Andy Murray era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto al secondo turno da Fabio Fognini.

In finale Alexander Zverev ha sconfitto Novak Đoković con il punteggio di 6-4, 6-3.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Andy Murray (secondo turno)
  Novak Đoković (finale)
  Stan Wawrinka (terzo turno)
  Rafael Nadal (quarti di finale)
  Milos Raonic (quarti di finale)
  Marin Čilić (quarti di finale)
  Kei Nishikori (terzo turno)
  Dominic Thiem (semifinale)

 David Goffin (terzo turno)
 Grigor Dimitrov (primo turno)
 Lucas Pouille (primo turno)
 Tomáš Berdych (terzo turno)
 Jack Sock (terzo turno)
 Albert Ramos-Viñolas (primo turno)
 Pablo Carreño Busta (secondo turno)
 Alexander Zverev (campione)

Qualificati 

  Nicolás Almagro (secondo turno, ritirato)
  Kevin Anderson (primo turno)
  Aljaž Bedene (secondo turno)
  Carlos Berlocq (secondo turno)

 Adrian Mannarino (primo turno)
 Thiago Monteiro (primo turno)
 Jan-Lennard Struff (secondo turno)

Lucky loser 

  Thomaz Bellucci (primo turno)
  Aleksandr Dolhopolov (primo turno)

 Jared Donaldson (primo turno)
 Ernesto Escobedo (primo turno)

Wildcard 

  Matteo Berrettini (primo turno)
  Gianluca Mager (primo turno, ritirato)

 Stefano Napolitano (primo turno)
 Andreas Seppi (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 
 

Internazionali d'Italia 2017